Игор Симић може да се односи на:
 Игор Симић (политичар)
 Игор Симић (певач)